ФК Банга () је литвански фудбалски клуб из Гаргждаја. Тренутно се такмичи у А лиги Литваније.

Историја 
Клуб је основан 1966. године.

Успеси

Национални 
 Куп Литваније:
 Победник (0): 
 Финалиста (3): 2011, 2014, 2019.

Сезоне (2006.–...)

Референце

Спољашње везе 

 
 alyga.lt

Банга